Louis Gascuel (1865-1939), polytechnicien et ingénieur des mines ;
 Jean-Michel Gascuel (1949-), créateur français ;
 Dominique Gascuel, scénographe ;
 Jacqueline Gascuel, présidente de l'Association des bibliothécaires de France de 1985 à 1989 ;
 Olivier Gascuel, né en 1956, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle
 Jean Gascuel, né en 1957, chercheur à l'INRA puis psychologue clinicien